

Persone
 Lilia Silvi, nome d'arte di Silvana Musitelli (1921-2013) – attrice italiana
 Maurizio Silvi (1949-2022) – truccatore italiano
 Silvano Silvi (1936-2020) – cantante italiano

Altro
 In arte Lilia Silvi – documentario del 2011 sulla vita e la carriera dell'omonima attrice
 Silvi – comune italiano della provincia di Teramo, in Abruzzo
 Silvi (centro storico)
 Stazione di Silvi